

Geografia 

 Santana – comune brasiliano dello Stato dell'Amapá
 Santana – comune brasiliano dello Stato di Bahia
 Santana – distretto di San Paolo
 Santana do Cariri – comune brasiliano dello Stato del Ceará

 Santana – comune del dipartimento di Boyacá

 Santana – comune della regione autonoma di Madera

 Sântana – città del distretto di Arad
 Sântana de Mureș – comune del distretto di Mureș

 Santana – città di São Tomé e Príncipe

Musica 
 Santana, gruppo musicale di Carlos Santana
 Santana, album della Santana Blues Band, del 1969
 Santana, singolo di Shiva, del 2018
Fredo Santana rapper statunitense

Persone 
 Santana – capo Apache
 Antonio López de Santa Anna, conosciuto come Santa Anna o Santana – dittatore messicano
 Carlos Santana – chitarrista messicano naturalizzato statunitense, frontman dei Santana
 Carlos Santana – giocatore di baseball dominicano
 Crismery Santana – sollevatrice dominicana
 Edward Santana – cestista dominicano
 Élder Santana – calciatore brasiliano
 Felipe Santana – calciatore brasiliano
 Franklin Santana – modello venezuelano
 Jesse Santana – attore pornografico statunitense
 Joaquim Santana – calciatore portoghese
 Luan Santana – cantante brasiliano
 Manuel Santana – tennista spagnolo
 Mario Alberto Santana – calciatore argentino
 Pedro Santana – politico, primo presidente della Repubblica Dominicana
 Pedro Henrique Alves Santana, noto semplicemente come Pedro Henrique – calciatore brasiliano
 Telê Santana – calciatore e allenatore brasiliano
 Victor Hugo Santana Carvalho, meglio noto come Vitinho – calciatore brasiliano
 Wayne Santana, pseudonimo di Umberto Violo – rapper italiano

Televisione 
 Santana Lopez – personaggio della serie televisiva Glee
 Carlos (Francisco) Santana, personaggio della serie tv anime Holly e Benji

Veicoli 
 Suzuki Santana, modello di fuoristrada prodotto da Suzuki
 Volkswagen Santana – berlina prodotta dalla Volkswagen
 Santana Motor – azienda spagnola che produce autoveicoli.

Altro
 Santana – cognome comune nei paesi di lingua spagnola (equivale all'italiano "Sant'Anna", discretamente diffuso)
 Santana (dinastia) – famiglia reale del popolo dei Naso
 Formazione Santana – importante giacimento di fossili nel Nord-Est Brasile.
 Santana – personaggio ricorrente negli spaghetti-western; vedi anche Sartana
 Santāna – dottrina del Buddhismo Sarvāstivāda
 Isola di Santana, isola leggendaria
 Venti di Santana o venti di Santa Ana, forti venti stagionali della California meridionale e della Bassa California settentrionale
 Santana – film angolano-sudafricano del 2020 di Maradona Dias dos Santos e Chris Roland
 Santana – cultivar di mela

Pagine correlate 
 Santa Ana